Zlagna se poate referi la:

 Zgornja Pristava, Slovenske Konjice, localitate din comuna Slovenske Konjice, Slovenia
 Zgornja Pristava, Videm, localitate din comuna Videm, Slovenia